Sandås kan syfta på:

 Sandås – avlagrats av isälvar vid inlandsisens smältning, se rullstensås
 Sandås, Kalmar – en stadsdel i Kalmar